Виттман () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Виттман, Бланш (1859—1913) — пациентка доктора Шарко, получившая прозвище «королева истерик».
 Виттман, Тревор (1974) – американский тренер по боксу и смешанным единоборствам.
 Брайан Ли Виттман (род. 1951), американский производитель музыкальных инструментов.
 Дон Виттман (1936-2008), канадский спортивный журналист.
 Рэнди Виттман (родился в 1959 году), американский баскетболист
 Роб Виттман (род. 1959), американский политик
 Стив Виттман (1904-1995), американский авиаконструктор и пилот-гонщик.
 Уильям Виттман (род. 1952), американский звукорежиссер и музыкальный продюсер.

См. также